Tribulation (von lat. tribulare „plagen“) steht für:

 Tribulation (Death-Metal-Band), schwedische Death-Metal-Band (ab 2001)
 Tribulation (Thrash-Metal-Band), schwedische Thrash-Metal-Band (1986 bis 1994)
 Tribulation, Alternativtitel von V.R. – Virtual Reality, kanadischer Film von André van Heerden (2000)